Илкер Илков Будинов (роден на 11 август 2000 г.) е български футболист, който играе на поста десен бек. Състезател на Пирин (Благоевград).

Кариера 
Будинов е юноша на Лудогорец. Дебютира за мъжкия отбор на 12 юли 2020 г. при загубата с 3:1 като гост на Славия.

Спартак Варна 
На 1 юли 2022 г. Илкер е изпратен под наем в Спартак (Варна). Прави дебюта си на 11 юли при загубата с 0:1 като домакин на Славия.

Пирин Благоевград 
На 18 януари 2023 г. Будинов преминава под наем в отбора на Пирин (Благоевград). Записва своя дебют за тима на 13 февруари при загубата с 2:0 като гост на Славия.

Успехи 
 Лудогорец

 efbet Лига (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22

Източници

Външни препратки 
 Профил на Будинов в сайта soccerway.com

Български футболисти
Родени в Търговище
Родени през 2000 година
Футболисти на Лудогорец (Разград)
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Пирин (Благоевград)